Rex Avery (Hemel Hempstead, 18 de diciembre de 1930) es un expiloto de motociclismo británico, que compitió en pruebas del Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1958 hasta su muerte en 1967.

Resultados en el Campeonato del Mundo 
Sistema de puntuación desde 1950 hasta 1968:

Sistema de puntuación desde 1969 en adelante:

(Carreras en negrita indica pole position; carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo del Reino Unido
Pilotos de 500 c.c.